Rupert désigne :

Prénom et patronyme 
 Rupert de Deutz (c.1075-1129), un théologien liégeois ;
 Rupert de Salzbourg (c.660-710), évêque de Salzbourg et un saint de l'Église catholique ; 
 Rupert du Rhin (1619–1682), comte palatin du Rhin, duc de Bavière et duc de Cumberland. Il a donné son nom à un problème géométrique, le cube du prince Rupert ;
 Rupert Grint (né en 1988), comédien britannique né à Watton-at-Stone, célèbre pour avoir incarné Ron Weasley dans la saga cinématographique Harry Potter.

Patronyme 
 Anton Rupert (1916-2006), un homme d'affaires sud-africain;
 Iliana Rupert (née en 2001), une joueuse française de basket-ball;
 Thierry Rupert (1977-2013), un joueur français de basket-ball, père d'Iliana Rupert.

Toponyme 
 Rupert, localité de l'Idaho;
 Rupert, localité de Virginie-Occidentale;
 Rupert, localité du Vermont;
Rupert, localité du Québec;
Terre de Rupert, en Amérique du Nord;
 Rivière Rupert, au Québec.

Autre 
 Rupert, surnom donné aux poupées parachutées lors du débarquement de Normandie pour tromper les troupes allemandes.
 l'ours Rupert, personnage imaginé par Mary Tourtel;
Rupert, une série télévisée d'animation canadienne fondée sur ce personnage.

Article connexe 
 

Homonymie de toponyme